Такмичење у одбојци за мушкарце је на Олимпијским играма одржано од 26. јула до 9. августа, у три хале, капацитета 17.000, 8.000 и 2.500.

Репрезенције 12 земаља су биле подељене у две групе са по шест екипа. Прве четири екипе из обе групе су избориле пласман у четвртфинале. Петопласиране екипе су играле међусобно за 9. место, а шестопласиране за 11. место.

Домаћин

Квалификације

Жреб

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Финалне утакмице

Пласман од 5. до 8. места

Коначни пласман

Награде 
 Најкориснији играч
  Марсело Неграо
 Најбољи нападач
  Марсело Неграо
 Најбољи блокер
  Руслан Олихвер
 Најбољи сервер
  Рон Цвервер
 Најбољи играч у пољу
  Скот Фортин
 Најбољи техничар
  Маурисио Лима
 Најбољи примач
 Боб Цтвртлик

Референце

Спољашње везе 
 Коначни пласман (1964–2000)
 Резултати на Todor66.com
 Резултати на Sports123.com 
 Резултати на Sports–Reference.com

Спортови на Летњим олимпијским играма 1992.
Одбојка на Летњим олимпијским играма 1992.